Judas Tadeo Bonifaz del Corral y Sáenz de Quintanilla (San José, 28 de octubre de 1784 - Naranjo, 2 de mayo de 1873) fue un colonizador y fundador de la ciudad de Naranjo, Costa Rica. Hijo de Lorenzo Corrales Umaña y de María Antonia Sáenz Guillén.

Trayectoria 
Residió en San Juan del Murciélago, hoy San Juan de Tibás, donde adquirió algunos bienes. Entre los años de 1830 y 1845 lideró al grupo de pioneros que fueron atraídos por las tierras aptas para el café al oeste de la Meseta Central de Costa Rica, buscando además una ruta a través de la Sierra Volcánica Central hacia el Valle de San Carlos y el río San Juan.

En 1833 encontró unos naranjos en medio del bosque; por esa razón el lugar fue denominado con el nombre de "Los Naranjos de Púas", actual cantón de Naranjo. El primer otorgamiento de tierras en Naranjo fue dado a Corrales en 1835 por Braulio Carrillo entonces Jefe Supremo del Estado Libre de Costa Rica, que le otorgó derecho de propiedad para sembrar café y promovió nuevas áreas de colonización acompañando estas medidas con reformas que sirvieron de base para la formación de esa comunidad.

El terreno concedido constaba de diez caballerías y cincuenta y un cordadas de tierra (aproximadamente quinientas hectáreas). Los linderos quedaron establecidos a partir del Cerro del Espíritu Santo y el río Colorado. El asiento primigenio de Naranjo fue en Candelaria. La escuela del lugar lleva el nombre de su fundador desde 1915. El nombre de la comunidad lleva el nombre de su esposa Candelaria. Residió en el lugar que es denominado en la actualidad como Bajo Corrales.

Genealogía 
La genealogía de este colonizador ha sido muy estudiada porque permite conocer el origen de este apellido en Costa Rica, el cual se fue transformando a partir del "Bonifaz del Corral". Este, junto con el apellido "López del Corral", da origen al apellido Corrales en ese país.

Por su etimología, Bonifaz del Corral se subdivide en Bonifaz (De "Bonifacio" Latín Bonifacium -bienhechor-) así como de "Corral" (Latín vulgar curtius -corte-). En este apellido, la palabra Bonifacio o Bonifaz se consideró muchas veces como nombre cuando en realidad no correspondía como tal.

Ascendencia 
Judas Tadeo desciende por línea paterna de militares con origen en Valladolid que pasaron a México y Guatemala. Para encontrar el origen del antroponímico Bonifaz del Corral hay que remontarse al matrimonio entre el sevillano Juan Bautista Bonifacio Corzo, n. 1585 (mencionado también en varias escrituras como Bonifaz) y Juana del Corral Rodríguez (de Antequera, Oaxaca). De este modo Bonifaz del Corral resulta de la conjunción por su orden de sus apellidos, usado por primera vez por su hijo el Alférez Bartolomé Bonifaz del Corral, bautizado en Santiago de Guatemala el 26 de agosto de 1621. Los fundadores de ese apellido en Costa Rica fueron el hijo y nieto de éste último: el Alférez Juan Bautista Bonifaz del Corral y Acevedo y el Alférez Bartolomé Bonifaz del Corral y Padilla. Ellos migraron de Santiago de los Caballeros (hoy Antigua Guatemala), a Costa Rica en la primera mitad del s. XVII. 

El apellido se convierte de Bonifaz del Corral hasta simplificarse a Corrales en el siglo XVIII. El último en utilizarlo fue Bartolomé Bonifaz del Corral Padilla (bisabuelo de Judas Tadeo) como se aprecia del acta de bautismo de su hijo Marcos Miguel Bonifaz de Guzmán el 26 de abril de 1707. Al desposarse el 1 de setiembre de 1728 lo hace como Marcos Miguel Corral. El 11 de agosto de 1741 comparece para el bautismo de su hijo Lorenzo como Marcos Miguel Corrales.

Una posible explicación de la variante del apellido es la muerte a joven edad de Bartolomé Bonifaz del Corral y Padilla a los 26 años en 1716 cuando su hijo Marcos Miguel contaba solamente con nueve años rompiendo esa tradición.
El padre de Bartolomé Corral y abuelo paterno de Juana del Corral fue el español Juan del Corral, quien fue Regidor (Corona de Castilla) en Antequera, Valle de Guaxaca (actualmente la ciudad de Oaxaca).  Juan del Corral fue partícipe de la conquista de México desde 1519 en la expedición de Juan Núñez Sedeño a Oaxaca y sería el mismo que luego tuvo negocios en Santiago de los Caballeros, Guatemala, como consta de escrituras ante escribano de 1548 a 1571 compiladas por la Academia Guatemalteca de Estudios Genealógicos, el Archivo General de Notarías de México y el Archivo General de Indias en Sevilla.

Por línea materna desciende también de militares, dentro de los que se incluye a Juan Vázquez de Coronado y al gobernador de Costa Rica Juan Francisco Sáenz-Vázquez de Quintanilla y Sendín de Sotomayor. A su vez por línea materna desciende de los florentinos Antonio Lanini (1548) y Domenica Zalli (1569).

Judas Tadeo fue el octavo de diez hijos de la familia conformada por José Lorenzo Corrales Umaña y doña María Antonia Sáenz Guillén. Nació y fue bautizado junto a su hermana melliza Simona el 28 de octubre de 1784 en San José, tal y como consta en el Libro de Bautismos #3 de San José, al folio 97, en la partida #276. Dicho bautismo fue celebrado por el Presbítero José Antonio de Alvarado. Fueron sus padrinos Manuel de la Trinidad Reyes y Antonia Corrales Umaña (su tía paterna). Sus nombres correspondieron a la fiesta de los santos del día de sus nacimientos: los apóstoles Judas Tadeo y Simón. Su hermana Simona murió a cuatro días de cumplir el primer mes de edad. 

En su acta de bautismo se consigna como español al igual que sus ascendientes. Aún su hijo José Dolores nacido el 16 de setiembre de 1810 fue español pese a ser séptima generación nacida en América. Lo anterior se debe a las disposiciones de las Leyes de Indias que en su Libro IV, Título VI, Ley VI, Ordenanza 99 del Rey Felipe II, establecía el tratamiento en las Indias de "hidalgos de solar conocido del Reino de Castilla" a los primeros pobladores que se asentaron en el periodo de la conquista. El reclamo para el conferimiento de esos privilegios para él y sus descendientes los realizó Juan del Corral en 1576 como consta en el Archivo General de Indias.

Matrimonios y descendencia 
Judas Tadeo casó por primera vez, el 26 de julio de 1809, en San José, con María Candelaria Barrantes Castro (2 de febrero de 1792, San José - 17 de febrero de 1855, Naranjo), hija de don José Aparicio Barrantes Salazar y María de la Concepción Castro Cascante. Con ella tuvo un total de trece hijos: José Dolores; María de la Concepción; Josefa Petronila; Leandro de la Luz; Vicente de Jesús; María Cleta; María Eusebia de la Ascensión; María Josefa; Juana María de Jesús; José Policarpo; Agapito del Carmen; Francisco María y José María Judas. Once llegaron a la vida adulta. 

Casó por segunda vez, el 22 de octubre de 1856, en San Ramón, con María Ramona Vargas Osés (1 de setiembre de 1827, Alajuela - 12 de marzo de 1910, Naranjo), hija de Urbano Vargas Rodríguez y Gregoria Osés Alvarado (María Ramona era viuda de don Bartolomé Carvajal López). Con ella tuvo cuatro hijos: Andrés de los Inocentes; María de Jesús; Josefa Clotilde y Fructosa Ludovina de Jesús (o Eduvina).

Durante la Campaña Nacional de 1856-57 un hijo y un nieto de Judas Tadeo participaron como parte del ejército costarricense. José María Judas Corrales Barrantes (bautizado en San José el 4 de diciembre de 1836 y fallecido el 6 de setiembre de 1923 en Naranjo) se enlistó en Alajuela el 17 de octubre de 1856, según registro de Guerra y Marina 13460, enlistamiento 616. Miguel María Blanco Corrales (bautizado en San José el 29 de agosto de 1833) hijo de José María Blanco Cordero y de María de la Concepción Corrales Barrantes, aparece en el listado de Guerra y Marina 9150 de Naranjo. Su condición al finalizar la campaña fue de ilesos en ambos casos.

Judas Tadeo falleció en Naranjo el 2 de mayo de 1873. Erróneamente, en su partida de defunción, el sacerdote anota al margen que su edad al morir era de 105 años. Eso se debe a un error de lectura del año de la partida de nacimiento, por lo que este cálculo incorrecto inició un mito sobre su longevidad centenaria, dato perpetuado en muchos artículos sobre el fundador anteriores a 2012, año en el cual, gracias a los estudios desarrollados por la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, se constatan las fechas correctas, por lo que se sabe que falleció a los 88 años de edad. A través de uno de los nietos de la familia de Bartolomé Bonifaz del Corral y Padilla desciende el ex candidato a la presidencia José Miguel Corrales Bolaños. Por uno de sus bisnietos, desciende el sacerdote Félix José Velarde Umaña, quien es considerado el primer josefino en establecer un cafetal en la posterior capital de la República, en concreto al costado sur de lo que en la actualidad es Plaza Universal, sobre la Avenida Central. 

Descienden directamente de Judas Tadeo numerosos políticos de Naranjo. Se cita por ejemplo a Lisandro Corrales Blanco (diputado en el periodo 1949-1953 por el Partido Unión Nacional que impulsó el proyecto de creación del Colegio de esa comunidad); Ramón Corrales Blanco (diputado en el período 1978-1982 por la Coalición Unidad); María Elsy Corrales Blanco (diputada en el período 1994-1998); así como Olga Marta Corrales Sánchez (diputada en el periodo 2006-2010 por Liberación Nacional, y ex alcaldesa de ese cantón).

Galería de imágenes

Referencias

Referencias adicionales 
 , Juan José, Extractos de escrituras públicas. Archivo General de Centroamérica. Volúmenes I, II, III y IV. Publicados por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala.
Legajos sobre Juan del Corral del Archivo General de Indias. 
Libro de bautismos de San José #3, folio #97, asiento #276.
 Libro de defunciones de Naranjo (año 1873).
 Libro de matrimonios de San José #4, folio #62, asiento #61.
 Libro de matrimonios de San Ramón #1, folio #47, asiento #36.
 Testamento de Judas Tadeo Corrales Sáenz y María Candelaria Barrantes Castro (31-10-1833, San José). Archivo Nacional de Costa Rica, Protocolos Coloniales de San José n° 499 (1833), folios 89 y 90.
Libros y artículos en revistas históricas
 Barrantes Ferrero, Mario. La familia Corrales de Costa Rica (Bonifaz). En Revista de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, n° 16-17, octubre 1970, pp.90-94.
De Corral, L. Los Corrales de Valladolid. Madrid, 1905. https://core.ac.uk/download/pdf/71511333.pdf
 Mata Herrera, Federico. ¿Es la ascendencia de un candidato un factor clave para ganar una elección presidencial? En Revista n° 46-47 de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas. San José, Costa Rica, abril 2012. pp. 305-388. Disponible también en https://www.academia.edu/5912567/Adenda_eleccion_2014._Es_la_ascendencia_de_un_candidato_un_factor_clave_para_ganar_una_eleccion_presidencial
 Monge Sandoval, Johnnatan Andrés. "En torno a los Bonifaz del Corral: algunas correcciones necesarias hasta los nietos de don Judas Tadeo Corrales Sáenz". En Revista n° 46-47 de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas. San José, Costa Rica, abril 2012. pp. 389-445.
Monge Sandoval, Johnnatan Andrés. "Correcciones a la descendencia de los Bonifaz del Corral hasta los nietos de don Judas Tadeo Corrales Sáenz". En Boletín Electrónico de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas #95. Sep-Dic 2010. Disponible en https://web.archive.org/web/20150722032457/http://www.genealogia.or.cr/docs/boletines/accg_boletin095.pdf
Solórzano Sanabria, Roberto. Conquistadores y pobladores: Letra C. (NOTA: Se aclara que el apellido original es BONIFACIO y no CORZO, pues el primer apellido más el DEL CORRAL son los que le dan origen al apellido BONIFAZ DEL CORRAL). Disponible en https://web.archive.org/web/20150722032454/http://www.genealogia.or.cr/docs/revistas/accg_revista018.pdf
 Torres Rodríguez, José Luis. Naranjo y su historia (1835-2004). EUNED. Serie Historia Local 3. Fragmento disponible en http://books.google.com.pe/books?id=yXtosh_4tcgC&pg=PA249&lpg=PA249&dq=judas+tadeo+corrales+bonifaz&source=bl&ots=MRB1ke3yAd&sig=Q5U-bfs-FMcaS_WPSslhZxOpxiI&hl=es&sa=X&ei=V2dpU5boEu3iyAH1jYDQDg&ved=0CDQQ6AEwAQ#v=onepage&q=judas%20tadeo%20corrales%20bonifaz&f=false

Otras publicaciones sobre Judas Tadeo Corrales y la familia Bonifaz del Corral:
 Mora Morales, Emanuel. La historia de los Corrales de Costa Rica. Informe 11 Las historias. Sección "Linajes". Publicado el 9 de julio de 2015.
Juan Bautista Bonifacio Corzo. Registro en web http://www.mundia.com/es/Person/53434622/13636849538
 Véase descendencia de Bartolomé Bonifaz del Corral hasta Judas Tadeo Corrales en proyectos de Genealogía como Geanet y Family Search https://www.familysearch.org/tree/pedigree/landscape/LXQR-FF5

Enlaces externos 
 La historia de Bajo Corrales de Naranjo (vídeo)

Exploradores de Costa Rica
Fundadores de localidades